Константин Матве́ев:
 
 Матвеев, Константин Петрович (Бар-Маттай; 1934—2003) — советский и российский писатель, историк.